Зв'язуюче, зв'язуюча речовина —

 У вуглехімії — кам'яновугільна смола чи нафтовий пек (може вміщувати термореактивні смоли або мезофазний пековий порошок), які будучи змішані зі зв'язуючим коксом або наповнювачем складають вугільну суміш.
 У хроматографії — добавка, що використовується для утримання твердої стаціонарної фази на неактивній платівці.
 При брикетуванні вугілля зі зв'язуючими субстратом є вугілля, а адгезивом — зв'язуюче (бітум, брикетин тощо).
 При масляній агломерації — нафта, нафтопродукти, вторинні масла, кам‘яновугільна смола, нафтовий пек.

Див. також 
 Зв'язник

Джерела 
 Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0